Oberranna heißen folgende geographische Objekte:

 Oberranna (Gemeinde Mühldorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Oberranna (Gemeinde Engelhartszell), Ortschaft von Engelhartszell, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Ranna (Begriffsklärung)